Сталло́не () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Сталлоне, Жаклин (1921—2020) — американский общественный деятель, астролог и актриса; мать Сильвестра Сталлоне.
 Сталлоне, Сейдж (1976—2012) — американский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер и композитор; сын Сильвестра Сталлоне.
 Сталлоне, Сильвестр (род. 1946) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Сталлоне, Фрэнк (род. 1950) — американский актёр и певец; брат Сильвестра Сталлоне.